Princesa, hace referencia a varios artículos:

Nobleza
 Princesa real, título de la Familia real británica.

Personas
 Princesa Angeline, hija mayor del Jefe Seattle. 
 Princesa Asuka, princesa japonesa durante el Período Asuka. 
 Princesa Cathaysa, princesa aborigen guanche.
 Princesa de los Ursinos, noble francesa de la corte de Felipe V.
 Princesa Shikishi, princesa de la Familia imperial japonesa.
 Princesa Nancy Pahola, princesa de la Familia Enamorado.

Ficción
 Princesa Ai manga de Courtney Love.
 Princesa Atta personaje de la película Bichos, una aventura en miniatura.
 Princesa Aurora personaje de La bella durmiente. 
 Princesa caballero anime de 1967.
 Princesa pesca personaje del videojuego Mario.
 Princesa del Destino personaje de The Legend of Zelda.
 Princesa Leia Organa personaje de Star Wars.
 Princesa Peach personaje del videojuego Mario.
 Princesa Poder personaje de Marvel Comics.
 Princesa Shroob villana del videojuego Mario & Luigi.
 Princesa Zelda personaje de The Legend of Zelda.
 Princesa Mindy, personaje de Bob Esponja.

Armamento
 Princesa (F-62), escolta costero de la Armada Española.
 Escampavía Princesa Luisa de la Armada de Chile.

Princesas